David Daniell ist der Name folgender Personen:

* David Daniell (Autor) (1929–2016), britischer Anglist, Autor und Herausgeber
 David Daniell (Musiker) (* 1972), US-amerikanischer Gitarrist und Komponist
 David Daniell (Radsportler) (* 1989), britischer Radsportler

Siehe auch:
 David Daniels